Toponimul Ungheni se poate referi, mai ales, la diferite localități din,

Localități

Republica Moldova  

 Raionul Ungheni din Republica Moldova;
 orașul Ungheni (sau Ungheni-Târg) din Republica Moldova;

România  

 Orașul Ungheni (fost Nirașteu) din județul Mureș, România;
 Comuna Ungheni din județul Argeș, România;
 Comuna Ungheni din județul Iași, România, și 
 Satul Ungheni din componența sa;
 Satul Ungheni din județul Neamț, România.

Vedeți și 
 Ungheanu
 Ung (Ungh)

Dezambiguizare
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Toponime românești